Dalen peut faire référence à :

 Dalen, ancienne commune de la Drenthe aux Pays-Bas, actuelle localité de Coevorden ;
 Dalen, localité du comté de Troms en Norvège ;
 Dalen, ancien nom allemand de Tomislavgrad, en Bosnie-Herzégovine ;